Naro ima više značenja:
 Naro, Agrigento
 Naro, Pesaro-Urbino